Bargy peut faire référence à :

Patronyme 
 Amédée Bargy (1847-1892), homme politique français ;
 Charles Le Bargy (1858-1936), acteur et réalisateur français ;
 Roy Bargy (1894-1974), pianiste et compositeur de musique ragtime américain ;
 Simone Le Bargy (1877-1985), comédienne puis femme de lettres française.

Pseudonyme 
  Gilles Bargy, nom de plume de Jacques Laurent.

Toponyme 
 Chaîne du Bargy, chaînon montagneux du massif des Bornes en Haute-Savoie.

Homonymie de patronyme